Haidl ist der Name folgender Orte:

 Haidl (Gemeinde Wels), Ortschaft der Statutarstadt Wels, Oberösterreich
 Haidl, deutscher Name der Ortschaft Zhůří in der Gemeinde Rejštejn, Plzeňský kraj, Tschechien
 Haidl am Ahornberg, deutscher Name der Ortschaft Zhůří na Javorné in der Gemeinde Čachrov, Plzeňský kraj, Tschechien
 Böhmisch Haidl, deutscher Name der Ortschaft Maňávka in der Gemeinde Hodňov, Jihočeský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Haidel
 Haydl
 Heidl
 Heidel
 Heydel